Plusieurs endroits portent le nom de Laurel Township aux États-Unis :
 Laurel Township (Indiana)
 Laurel Township (Ohio)

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de townships